Cet article recense une liste des pays et territoires à statut spécial par altitude moyenne.

Généralités 
L'altitude moyenne mondiale est de 840 mètres.

Pays reconnus 
Données issues de The World Factbook, édition 2017 et de l'université de Portland.

Pays contestés et disputés 

Données issues de The World Factbook, édition 2017.

États associés et territoires d'outre-mer 

Données issues de The World Factbook, édition 2017.

Notes et références

Articles connexes 
 Liste des pays par point culminant
 Liste des pays par ville la plus haute

Altitude moyenne